Марино има више значења:
 Марино (Рим), град у Италији
 Марино (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Марино (Трапани), је насеље у Италији у округу Трапани, региону Сицилија
 Марино (Илинден), је насеље у Северној Македонији, у северном делу државе
 Марино (марка аутомобила), је била италијанска компанија за производњу аутомобила
 Лора Марино, француска скакачица у воду